Breitentalbach ist ein Gewässername:

 Breitentalbach (Aitrach) rechter Zufluss der Aitrach (zur Donau) vor Leipferdingen, Stadt Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Breitentalbach oder Tiefenbeek, linker Zufluss von der Aschentalshalde der Sieber (zur Oder, zur Rhume) in Sieber, Stadt Herzberg am Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Siehe auch:
 Breitenbach
 Breitental